Kwadragilion – liczba o wartości: 10240, w krajach stosujących długą skalę.

W krajach stosujących krótką skalę (głównie kraje anglojęzyczne) kwadragilion oznacza liczbę 10123

Kwadragilion jest większy niż liczba atomów w znanym nam Wszechświecie, oceniana na około 1080

W układzie SI mnożnikowi 10240 nie odpowiada żaden przedrostek jednostki miary

Zobacz też 
 liczebniki główne potęg tysiąca
 przedrostki SI

Bibliografia 
 Nazwy wielkich (i małych) liczb

Nazwy liczb